Mt. Zion Methodist Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Mt. Zion Methodist Church (Arkansas), ID-Nr. 83003529
 Mt. Zion Methodist Church (Somers, New York), ID-Nr. 90000692
 Mt. Zion Methodist Church (Texas), ID-Nr. 90000450

Siehe auch:
 Mount Zion United Methodist Church